Imię i nazwisko Władimir Czernyszow nosili lub noszą m.in.:
 Władimir Czernyszow (ur. 1948) – radziecki bokser, mistrz Europy z 1971
 Władimir Czernyszow (1951–2004) – radziecki siatkarz, medalista olimpijski z 1976 i 1980